Мари́я Миро́нова: Миронова, Мария Андреевна (род. 1973) — советская и российская актриса.
 Миронова, Мария Владимировна (1911—1997) — советская актриса.